Главное управление Генерального штаба (ГУГШ) — высший орган оперативно-стратегического управления Русской императорской армии.

История 
ГУГШ ведало разработкой мероприятий по подготовке к войне и строительству сухопутных сил, оперативно-стратегическим и мобилизационным планированием, военной разведкой и контрразведкой, перевозками войск и военных грузов, военно-научными и военно-топографическими работами, распространением военных знаний в войсках, а также личным составом и службой генерального штаба.

Из руководящего состава ГУГШ в 1914 году была сформирована Ставка Верховного главнокомандующего. Две трети штаба Ставки составляли офицеры отдела генерал-квартирмейстера ГУГШ. Начальник отдела генерал-майор Ю. Н. Данилов стал генерал-квартирмейстером при Верховном главнокомандующем.

В 1917 году отдел генерал-квартирмейстера разделили. На отдел 2-го генерал-квартирмейстера возлагались вопросы военной разведки и контрразведки. В ведении отдела 1-го генерал-квартирмейстера остались только вопросы оперативного характера. 

8 мая 1918 года Главное управление Генерального штаба вошло в состав Всероглавштаба РККА и было переименовано в Оперативное управление.

Начальники 
 Палицын Ф. Ф. (июнь 1905 — ноябрь 1908)
 Сухомлинов В. А. (декабрь 1908 — март 1909)
 Мышлаевский А. З. (март 1909 — сентябрь 1909)
 Гернгросс Е. А. (сентябрь 1909 — февраль 1911)
 Жилинский Я. Г. (февраль 1911 — март 1914)
 Янушкевич Н. Н. (март — июль 1914)
 Беляев М. А. (август 1914 — август 1916)
 Аверьянов П. И. (август 1916 — май 1917, до апреля 1917 — и.д.)
 Романовский Г. Д. (и.д. май — сентябрь 1917)
 Марушевский В. В. (и.д. сентябрь — ноябрь 1917)
 Потапов Н. М. (и.о. ноябрь 1917 — май 1918)

См. также 
 Генеральный штаб России
 Военное министерство Российской империи
 Главный штаб Русской императорской армии

Примечания

Литература 
 
 

Военное управление
Русская императорская армия